Herman Hoen kan zijn:

uit de tak heren van Hoensbroeck
 Herman I Hoen toe Broeck (1250-1288)
 Herman II Hoen (1340-1404)
 Herman III Hoen (1390-1454)
 Herman IV Hoen (1465-1543) 
 Herman V Hoen (1510-1564)
 Herman VI Hoen (1527-) 
 Herman VII Hoen (1590-1647)
 Herman VIII Hoen (1648-)
 Herman XIX Otto Hoen (1699-1762)

uit de tak baronnen Hoen de Cartils
 Herman I Hoen de Cartils  (1537-)